Popov kan som auktorsförkortning betyda:

 George Basil Popov (1922–1998), entomolog specialiserad på markgräshoppor (Acrididae)
 Mikhail Grigoríevič Popov (1893–1955), botaniker

Robotskapade auktorsförkortningar